Dethleffsen ist der Name von
 Personen
Erich Dethleffsen (* 1904 in Kiel; † 1980), ein deutscher Offizier und Angehöriger des Bundesnachrichtendienstes.
Hermann Georg Dethleffsen (* September 1957) deutscher Unternehmer